Osoby o tym nazwisku:
 Afanasij Blinow – radziecki funkcjonariusz organów bezpieczeństwa
 Aleksandr Blinow – radziecki jeździec sportowy, olimpijczyk
 Boris Blinow – radziecki aktor filmowy i teatralny
 Nazariusz (Blinow) – prawosławny biskup